Крукенберг () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Крукенберг, Георг Генрих Петер (1856—1899) — немецкий гинеколог и физиолог.
 Крукенберг, Герман (1863—1935) — немецкий хирург.
 Крукенберг, Густав (1888—1980) — немецкий военачальник, бригадефюрер СС, командир 11-й танково-гренадерской и 33-й гренадерской дивизий СС.
 Крукенберг, Петер (1788—1865) — немецкий врач, дед Германа, Георга Генриха Петера и Фридриха Эрнста Крукенбергов.
 Крукенберг, Франц (1882—1965) — германский инженер-конструктор, создатель рельсового цеппелина.
 Крукенберг, Фридрих Эрнст (1871—1946) — немецкий гинеколог и офтальмолог.